Esistono più comuni francesi con questo nome

 Saint-Pierre-des-Ifs – Calvados
 Saint-Pierre-des-Ifs – Eure